Die Este ist ein 62,3 km langer, linker Nebenfluss der Elbe in Niedersachsen und Hamburg.

Einzelnachweise 

Este
!Zufluss